Сердцев — русская фамилия.

Известные носители 
 Сердцев, Иосиф Трофимович (1812—1884) — протоиерей Русской православной церкви.
 Сердцев, Николай Иванович (1948—2021) — российский военный инженер, генерал-полковник.